Live – album polskiego zespołu Kombi Łosowski. Trzypłytowy box został wydany w 2013 roku.

W skład albumu wchodzą trzy płyty. Pierwsza, zatytułowana „Live”, zawiera 16 utworów: 10 największych hitów, które znalazły się w programie zarejestrowanego koncertu i 6 utworów z ostatnich lat. Koncert na CD, jak również na DVD, zarejestrowano 8 września 2011 w Grudziądzu. Na drugiej płycie, pod tytułem „Drogą czasu”, znajduje się 9 utworów instrumentalnych z lat 1973–2011. Trzecia płyta to DVD, na której zamieszczono, wykonane przez fanów, nagrania video z koncertów Kombi Łosowski, na obrazie widać doskonale zgrane z muzyką światła, lasery i pirotechnikę.

CD 1: „Live” 
.

CD 2: „Drogą czasu” 
.

DVD: „Kamerą fanów” 
.

Twórcy 
 Sławomir Łosowski – lider, instrumenty klawiszowe
 Zbigniew Fil – śpiew
 Tomasz Łosowski – perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Odsłuch albumu udostępniony przez MTJ

Albumy koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2013
Albumy Agencji Artystycznej MTJ